Atrio – spazio aperto all'interno di edifici civili e religiosi
Atrio – cavità del cuore

Altri progetti